Reinauer ist der Familienname folgender Personen: 

 Cornelia Reinauer (* 1953), Bezirksbürgermeisterin des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg
 Hans Reinauer (* 1933), emeritierter Ordinarius für klinische Biochemie der Universität Düsseldorf